Сантуччи ():

 Сантуччи, Винченцо (1796—1861) — итальянский куриальный кардинал.
 Сантуччи, Марко (1762—1843) — капельмейстер и каноник собора в Лукке.
 Сантуччи, Мишель (1989—наст.вр.) — итальянский пловец.

Примечания